Hollogne (Marche-en-Famenne), een gehucht in de Belgische gemeente Marche-en-Famenne
 Hollogne-aux-Pierres, een deelgemeente van de Belgische gemeente Grâce-Hollogne
 Hollogne-sur-Geer, een deelgemeente van de Belgische gemeente Geer